Ziegerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Ziegerhofer (* 1965), österreichische Rechtshistorikerin
 Reinhard Ziegerhofer (* 1957), österreichischer Jazzbassist und Komponist